Nebbia in agosto – romanzo storico di Robert Domes
 Nebbia in agosto – film del 2016 diretto da Kai Wessel